Nicotra ist der Familienname von

 Antonio Nicotra (1908–2002), italienischer Schauspieler
 Giancarlo Nicotra (1944–2013), italienischer Kinderdarsteller und Fernsehregisseur
 Sebastiano Nicotra (1855–1929), römisch-katholischer Erzbischof und vatikanischer Diplomat